Bicska (film, 1989)
 Bicska (vágóeszköz)